Ма́лкольм Алекса́ндер Э́ллисон (; 5 сентября 1927 — 15 октября 2010) — английский футболист и тренер, наиболее известный как помощник главного тренера клуба «Манчестер Сити» Джо Мерсера.

Карьера 
В качестве игрока не имел больших успехов, в 1958 году тяжело заболел туберкулезом, что привело к удалению части легкого и преждевременному завершению спортивной карьеры.

Как и многие его товарищи по клубу «Вест Хэм», решил испытать себя на тренерском поприще. Сначала тренировал малоизвестные клубы, добившись успехов в «Плимуте», был приглашён помощником главного тренера Джо Мерсера в «Манчестер Сити». Этот тренерский тандем позволил команде добиться наилучших достижений за всю её тогдашнюю историю, превратив «Манчестер Сити» в конце 1960-х в один из сильнейших клубов страны. На счету команды: победа в чемпионате Англии в сезоне 1967/68, Кубок Англии (1969), Кубок Футбольной лиги (1970), Кубок обладателей кубков УЕФА (1970). После перехода Мерсера в «Ковентри» Эллисон два сезона возглавлял «Манчестер», однако 11-е место в 1973 году вынудило его подать в отставку.

В дальнейшем его тренерская карьера в Англии шла в с переменным успехом и он решил попытать счастья за рубежом, где наибольшего успеха добился, возглавляя португальский «Спортинг», приведя его к чемпионскому дублю — победе в чемпионате и Кубке страны 1982 года. В общей сложности он успел поработать тренером в 11 клубах, а также со сборными Турции и Кувейта.

Уйдя в отставку, он в конце 1990-х годах работал футбольным экспертом во время футбольных радиорепортажей, однако был уволен, поскольку допустил нецензурные выражения в прямом эфире.

Ссылки 
 Профиль на cpfc.co.uk
 Профиль на soccerbase.com
 Некролог в Гардиан

Футболисты Англии
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Бат Сити»

Тренеры ФК «Плимут Аргайл»
Тренеры ФК «Манчестер Сити»
Тренеры ФК «Кристал Пэлас»
Тренеры ФК «Галатасарай»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Мидлсбро»
Тренеры сборной Кувейта по футболу
Тренеры ФК «Фаренсе»
Тренеры ФК «Бристоль Роверс»